Шатноа може да се односи на:

 Шатноа (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Шатноа (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шатноа (Доња Рајна), насељено место у Француској, у департману Доња Рајна
 Шатноа (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шатноа (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Шатноа (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Шатноа ле Роајал, насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара